Detta är en lista över sjöar i Surahammars kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Surahammars kommun.

Lista

Surahammars kommun
 Lista